Ford Fusion peut désigner deux modèles automobiles :
la Ford Fusion (Amérique du Nord) (2005-2020) 
la Ford Fusion (Europe) (2002-2012) 
	
Fusion
Homonymie d'automobile